До́ги — породы домашних собак из группы молоссов:
 Аргентинский дог
 Бордоский дог
 Бразильский дог (бразильский фила)
 Немецкий дог — именно эту породу чаще всего имеют в виду
 Канарский дог
 Дог — ряд островов (Дог-Айленд)